Окатов — фамилия; имеет женскую форму Окатова.
 Окатов, Михаил Фёдорович (1827—1901) — российский механик и физик, заслуженный профессор Санкт-Петербургского университета.
 Окатова, Маргарита Петровна (род. 1938) — советская балерина, балетный педагог, заслуженный работник культуры Российской Федерации.